Kannacher ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Ludwig von Kannacher (1695 oder 1696–1765), königlich preußischer Generalmajor sowie Amtshauptmann von Alt Ruppin und Fehrbellin
 Jürgen Kannacher (* 1945), deutscher Automobilrennfahrer